Porto Alegre puede referirse a:
Porto Alegre, un municipio capital del estado de Río Grande del Sur, Brasil.
Porto Alegre do Piauí, un municipio del estado del Piauí, Brasil.
Porto Alegre do Norte, un municipio del estado de Mato Grosso, Brasil.
Porto Alegre do Tocantins,  un municipio del estado del Tocantins, Brasil.
Porto Alegre FC, un club de fútbol de la ciudad de Porto Alegre, Brasil.